Сурнев — фамилия. Известные носители:

 Сурнев, Николай Григорьевич (1923—1952) — истребитель-ас Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.